Жан-Гі Тальбо (,  11 липня 1932, Кап-де-ла-Мадлен) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Міннесота Норт-Старс», «Детройт Ред-Вінгс», «Сент-Луїс Блюз» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1206 матчів у НХЛ, включаючи 150 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1972 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Сент-Луїс Блюз», а також клубом ВХА «Оттава Сівікс» (клуб було розформовано).

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967. 
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1962.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»